Гела — старое название города Джела на острове Сицилия в Италии.
 Гела — старое название реки Джела на острове Сицилия в Италии.
 Гела — село в Болгарии.
 Гела — мыс на острове Ливингстон.